Gelves kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gelves (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Gelves (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar